Schwenningen (Bavière), une commune de Bavière (Allemagne)
 Schwenningen (Sigmaringen), une commune du Bade-Wurtemberg (Allemagne)
 Villingen-Schwenningen, une ville du Bade-Wurtemberg (Allemagne)